Uhre kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Uhre (Fonnesbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fonnesbæk Sogn
 Uhre (Hover Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hover Sogn
 Uhre (Ikast-Brande Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Uhre (Lejrskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lejrskov Sogn
 Uhre (Tistrup Sogn) – en bebyggelse i Tistrup Sogn

nl:Uhre